Юрий Дмитриевич Ци́нзерлинг (1894—1939) — русский советский ботаник-систематик, геоботаник, ботанико-географ, болотовед, флорист, исследователь флоры Арктики. Изучал северо-запад европейской части России, Забайкалье.

Биография 
Родился 23 октября 1894 года. Младший брат патологоанатома Всеволода Цинзерлинга (1891—1960).

С 1912 по 1920 г. учился на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Одновременно с этим с 1912 г. работал инсератором гербария Ботанического музея.

В 1923 году стал научным сотрудником отдела систематики Главного ботанического сада АН СССР, с 1924 года — научный сотрудник отдела геоботаники Ботанического института, с 1934 г. - заведующий отделом геоботаники. С 1935 года Юрий Дмитриевич — консультант Кольской базы АН СССР. Преподавал в вузах. 

В 1928 году Цинзерлинг занимался исследованием северо-востока Кольского полуострова (от реки Поной до Баренцева моря).

В 1935 году получил степень доктора биологических наук. Автор свыше 50 научных работ, редактор «Карты растительности Европейской части СССР» (1950 г.).

13 ноября 1937 года назначен временным исполняющим обязанности директора Ботанического института АН СССР.

Арестован в июле 1938 года, погиб в ноябре 1939 года, обстоятельства гибели неизвестны, предположительно умер в камере предварительного заключения. Реабилитирован в январе 1957 года.

Некоторые научные публикации

Некоторые виды растений, названные в честь Ю. Д. Цинзерлинга

Литература

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Ботаники XX века
Репрессированные в СССР
Учёные Кольского научного центра РАН
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН